Мефодий ( — методичный, упорядоченный) — мужское имя греческого происхождения.

Носители 
 Мефодий (1700—1776) — епископ Астраханский.
 Мефодий (1771—1850) — епископ Антиохийской православной церкви, патриарх Антиохийский.

 Мефодий Олимпийский (Пата́рский; ок. 260—312) — христианский богослов, автор сочинений против Оригена и византийского апокалипсиса.
 Мефодий Солунский (815—885) — проповедник, один из основателей славянской письменности.

 Мефодий I (патриарх Константинопольский) (788/800 — 847)
 Мефодий II (патриарх Константинопольский) (в 1240 году)

 Мефодий (Абрамкин) (1883—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский и Будённовский.
 Мефодий (Великанов) (1852—1914) — епископ Русской православной церкви, епископ Сарапульский, викарий Вятской епархии.
 Мефодий (Герасимов) (1856—1931) —  архиерей Русской православной церкви, митрополит Харбинский.
 Мефодий (Екимов) (1824—1898) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Мефодий (Зайцев) (род. 1978) — архиерей Русской православной церкви, епископ Альметьевский и Бугульминский.
 Мефодий (Зинковский) (род. 1969) — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах. Ректор Николо-Угрешской духовной семинарии (с 2022 года).
 Мефодий (Иванов) (1899—1937) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Мефодий (Кондостанос) (1881—1972) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Керкирский.
 Мефодий (Кондратьев) (род. 1957) — архиерей Русской православной церкви, епископ Каменский и Камышловский.
 Мефодий (Краснопёров) (1868—1921) — епископ Петропавловский, святой Русской православной церкви c 2000 года.
 Мефодий (Кудряков) (1949—2015) — предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви.
 Мефодий (Кульман) (1902—1974) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Кампанский, викарий Западноевропейского экзархата русских приходов Константинопольского патриархата.
 Мефодий (Кусев) (1838—1922) — митрополит Старозагорский.
 Мефодий (Мензак) (1914—1974) — архиерей Русской православной церкви, епископ Омский и Тюменский.
 Мефодий (Милли) (1883—1966) — епископ Чехословацкой православной церкви, епископ Михаловский.
 Мефодий (Муждека) (1912—1977) — епископ Сербской православной церкви, епископ Тимокский.
 Мефодий (Немцов) — митрополит Пермский и Соликамский.
 Мефодий (Никольский) (1835—1898) — архиерей Русской православной церкви, епископ Острожский, викарий Волынской епархии.
 Мефодий (Орлов-Соколов) (1774—1827) — архиерей Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский.
 Мефодий (Остоич) (род. 1976) — епископ Диоклийский, викарий Черногорско-Приморской митрополии.
 Мефодий (Петров) (1961—2021) — проповедник, игумен Валаамского монастыря.
 Мефодий (Петровцы) (1941—2013) — архиерей Русской православной церкви, епископ Хустский и Виноградовский.
 Мефодий (Пишнячевский) (1774—1844) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Лифляндский.
 Мефодий (Попоский) (1914—1976) — епископ неканонической Македонской православной церкви.
 Мефодий (Смирнов) (1761—1815) — архиерей Русской Православно Церкви, архиепископ Псковский, Лифляндский и Курляндский.
 Мефодий (Турнас) (род. 1946) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Бостонский.
 Мефодий (Филимонович) (XVII век) — протопоп Нежинский, епископ Мстиславский и Оршанский, местоблюститель Киевской митрополии.
 Мефодий (Фуйас) (1925—2006) — епископ Константинопольского патриархата, митрополит Писидийский.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки